Broken Boy Soldiers () — дебютный студийный альбом американской рок-группы The Raconteurs, выпущенный 15 мая 2006 году в Великобритании и 16 мая 2006 году в США на лейблах Third Man Records и XL Recordings. Альбом был в целом одобрен критиками и породил успешный сингл «Steady, As She Goes». Альбом получил номинацию «Лучший рок-альбом» на 49 номинации вручения премии «Грэмми».

Об альбоме 
История Broken Boy Soldiers началась с импровизированной записи «Steady, As She Goes» и «Broken Boy Soldier» Джеком Уайтом и Бренданом Бенсоном. Довольные результатом, музыканты пригласили для работы над альбомом Джека Лоуренса и Патрика Килера. Позже, в интервью журналу Uncut, Уайт рассказал, что песня «Store Bought Bones» основана на материале The White Stripes, не вошедшем в альбом Get Behind Me Satan; а Бенсон добавил, что «Call It a Day» и «Together» изначально планировались им для сольного альбома.

Рецензии 
Broken Boy Soldiers был благосклонно встречен большинством критиков. Обозреватель Rolling Stone Роб Шеффилд заметил, что «ожидания от альбома были заоблачными, но The Raconteurs превзошли их». Альбом был «выбором недели» журнала People, критик которого Чак Арнольд прокомментировал: «Broken Boy Soldiers включает в себя достаточно странностей, чтобы показать, что он [Уайт] ещё не полностью изменил своим полосам».

Список композиций 

Делюкс-издание

История выпуска

Участники записи 

 Джек Уайт — вокал, гитара, клавишные, продюсирование, микширование
 Брендан Бенсон — вокал, гитара, клавишные, продюсирование
 Джек Лоуренс — бэк-вокал, бас-гитара
 Патрик Килер — ударные
 Владо Миллер — мастеринг
 Патрик Хатчинсон — звукорежиссёр («Broken Boy Soldier»)

Примечания

Ссылки 
 Broken Boy Soldiers на сайте Discogs

Альбомы 2006 года
Дебютные альбомы 2006 года
Альбомы гаражного рока
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы Third Man Records
Альбомы инди-рока
Альбомы психоделического рока
Альбомы США
Рок-альбомы
Альбомы XL Recordings
Альбомы, спродюсированные Джеком Уайтом